

Plaatsen

In het Verenigd Koninkrijk 
Haughton (Cheshire), Engeland
Haughton (Greater Manchester), Engeland
Haughton (Nottinghamshire), Engeland
Haughton (Staffordshire), Engeland
Haughton Green, Greater Manchester, Engeland
Haughton Le Skerne, Co. Durham, Engeland

Elders 
Haughton (Louisiana), Verenigde Staten
Haughtonkrater, Devoneiland, Canada

Mensen
 Aaliyah, Amerikaanse zangeres en actrice, echte naam Aaliyah Dana Haughton
 Billy Haughton
 Colin Haughton
 Greg Haughton, Jamaicaanse atleet. 
 Rosemary Haughton, theoloog
 Samuel Haughton, Ierse geoloog 
 William Haughton, Engels toneelschrijver (overl. 1605)